Kélé (auch Akele, Dikele und West-Kele) ist eine Bantusprache und wird von circa 9.230 Menschen (Zensus 2000) in Gabun gesprochen. 

Sie ist in der Provinz Ogooué-Maritime im Gebiet um Mimongo verbreitet.

Kélé wird in der lateinischen Schrift geschrieben.

Klassifikation 
Kélé ist eine Nordwest-Bantusprache und gehört zur Kele-Gruppe, die als Guthrie-Zone B20 klassifiziert wird.
Kélé hat Übereinstimmungen mit der Sprache Ngom und ist mit weiteren Sprachen verwandt. Es hat den Dialekt Bubi.

Beispiel 
Ave Maria:

Weblinks 
 Ethnologue-Eintrag zu Kélé
 Sprachkarte

Einzelsprache
Kele-Sprachen (B20)